Ettle ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Georg Ettle (1847–1907), deutscher Bildhauer
 Janice Ettle (* 1958), amerikanische Mittel- und Langstreckenläuferin